Алексей Ма́сленников:
 Масленников, Алексей Дмитриевич (1929—2016) — оперный певец и режиссёр, солист Большого театра.
 Масленников, Алексей Александрович (в монашестве Иосиф; род. 1978) — епископ Украинской Православной Церкви Московского патриархата, епископ Роменский и Бурынский.